San Carlo Canavese, municipi de la ciutat metropolitana de Torí, a la regió italiana del Piemont
 San Carlo alle Quattro Fontane, església construïda entre 1638 i 1641 a la ciutat de Roma 
 Teatro San Carlo, teatre d'òpera de Nàpols